Avant House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Avant House (Alabama), NRHP-Nr. 96000046
 Avant House (Massachusetts), NRHP-Nr. 98001382